Motherwell bezeichnet:

 Motherwell, Stadt in Schottland
 Motherwell (Wahlkreis), ein ehemaliger Wahlkreis für das britische Unterhaus

Motherwell ist der Familienname folgender Personen:

 Robert Motherwell (1915–1991), US-amerikanischer Maler
 William Motherwell (1797–1835), schottischer Schriftsteller
 William Richard Motherwell (1860–1943), kanadischer Politiker